Die Qualifikation zur Handball-Weltmeisterschaft der Männer 1986 wurde von 1983 bis 1985 ausgetragen. Dabei waren 16 Endrundenplätze zu vergeben. Automatisch qualifiziert war nur die Schweiz als Gastgeber.

Die restlichen fünfzehn Plätze für die Endrunde wurden wie folgt vergeben:
 Olympia: 6 qualifizierte Teilnehmer (Plätze 1–6)
 B-WM: 6 qualifizierte Teilnehmer (Plätze 1–6)
 Afrika: 1 qualifizierter Teilnehmer
 Asien: 1 qualifizierter Teilnehmer
 Panamerika: 1 qualifizierter Teilnehmer

Olympia 

Bei den Olympischen Sommerspielen 1984 in Los Angeles qualifizierten sich die ersten sechs Mannschaften für die Weltmeisterschaft 1986.

WM-Teilnehmer: , , , ,  und

B-Weltmeisterschaft 
Die Handball-B-Weltmeisterschaft der Männer fand vom 19. Februar bis zum 3. März 1985 in Norwegen statt. Bei dieser qualifizierten sich die ersten sechs Mannschaften für die A-Weltmeisterschaft 1986 in der Schweiz und die Mannschaften auf den Plätzen sieben bis neun für die nächste B-Weltmeisterschaft 1987 in Italien. Insgesamt nahmen 16 Mannschaften am Turnier teil. Im Gegensatz zu den letzten Austragungen, an denen nur europäische Mannschaften teilnahmen, erlaubte es bei diesem Turnier jedem weiteren Kontinent die Teilnahme zunächst einer Mannschaft und damit einer zusätzlichen Qualifikationsmöglichkeit für die A-WM 1986.

Vorrunde 
Die Vorrunde wurde in vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften gespielt. Jede Mannschaft einer Gruppe spielte einmal gegen jedes andere Team der gleichen Gruppe. Die jeweils besten drei Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Hauptrunde, die Gruppenvierten spielten in einer Platzierungsrunde die Plätze 13–16 aus.

Gruppe A 

|}
 Qualifikant Hauptrunde   Teilnehmer Platzierungsrunde (Plätze 13–16)

Gruppe B 

|}
 Qualifikant Hauptrunde   Teilnehmer Platzierungsrunde (Plätze 13–16)

Gruppe C 

|}
 Qualifikant Hauptrunde   Teilnehmer Platzierungsrunde (Plätze 13–16)

Gruppe D 

|}
 Qualifikant Hauptrunde   Teilnehmer Platzierungsrunde (Plätze 13–16)

Hauptrunde 
In der Hauptrunde wurden die jeweils besten drei Mannschaften von je zwei Gruppen zu Sechsergruppen zusammengefasst, wobei die Ergebnisse gegen die beiden anderen ebenfalls qualifizierten Vorrundengegner übernommen wurden.

Die Mannschaften aus den Vorrundengruppen A und B bildeten die Hauptrundengruppe 1, die aus C und D die Gruppe 2. Innerhalb einer Hauptrundengruppe spielte jede Mannschaft gegen die drei qualifizierten Mannschaften aus der anderen Vorrundengruppe.

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Platzierungsrunde (Plätze 13–16) 
In der Platzierungsrunde spielten die jeweiligen  Viertplatzierten der Vorrundengruppen um die Plätze 13 bis 16.

|}

Platzierungsspiele 
In den Platzierungsspielen spielten jeweils die gleich platzierten Mannschaften der beiden Hauptgruppen gegeneinander.

Spiel um Platz 11

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale 

 Teilnehmer an der Weltmeisterschaft 1986   Teilnehmer an der B-Weltmeisterschaft 1987

Siegermannschaft 
Die DDR spielte mit Wieland Schmidt (TW), Gunar Schimrock (TW), Peter Pysall, Udo Rothe, Holger Winselmann, Ingolf Wiegert  (alle SC Magdeburg), Peter Hofmann (TW) (SC Leipzig), Udo Dreyer, Holger Langhoff, Frank-Michael Wahl (alle SC Empor Rostock), Stephan Hauck, Andreas Neitzel, Thomas Zeise (alle SC Dynamo Berlin), Andreas Nagora und Dirk Schnell (alle ASK Vorwärts Frankfurt/O.). Trainer: Paul Tiedemann.

Torschützenliste 

WM-Teilnehmer: , , , ,  und

Afrika 

Afrika stellte einen Teilnehmer, der bei der 6. Afrikameisterschaft 1985 ermittelt wurde. Bei der in Angola ausgetragenen Meisterschaft, qualifizierte sich der Afrikameister für die Weltmeisterschaft in der Schweiz.

WM-Teilnehmer:

Asien 
Der Teilnehmer für Asien bei der in der Schweiz 1986 statt findenden Weltmeisterschaft, würde schon bei der 3. Asienmeisterschaft 1983 in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul ermittelt. Dort setzte sich der Gastgeber durch und qualifizierte sich für die WM.

WM-Teilnehmer:

Panamerika 
Bei der 4. Panamerikameisterschaft 1985 im brasilianischen Manaus errang Kuba den Titel und ging für Amerika bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz an den Start.

WM-Teilnehmer:

Literatur 
 
 
 

Manner 1986
Handballveranstaltung 1986